Horvátország
Drvenik falu Gradac községben, Split-Dalmácia megyében
Dvenik falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Drvenik Mali sziget az Adriai-tengerben, a Trogiri szigetvilágban
Drvenik Mali falu Trogir községben, Split-Dalmácia megyében
Drvenik Veli sziget az Adriai-tengerben, a Trogiri szigetvilágban
Drvenik Veliki falu Trogir községben, Split-Dalmácia megyében